Юрий Бажанов: Бажанов, Юрий Константинович (1928—1999) — художник, книжный график.
 Бажанов, Юрий Павлович (1905—1975) — советский военачальник, маршал артиллерии.

Примечания